Eyre ist der Familienname folgender Personen:

 Edward John Eyre (1815–1901), britischer Forschungsreisender
 Ella Eyre (* 1994), britische Sängerin
 John William Henry Eyre (1869–1944), britischer Bakteriologe
 Len Eyre (1925–1986), britischer Leichtathlet
 Lisa Eyre (* 1968), britische Ruderin
 Peter Eyre (* 1942), US-amerikanischer Schauspieler
 Reginald Eyre (1924–2019), britischer Politiker, Unterhausabgeordneter
 Richard Eyre (* 1943), britischer Theater- und Filmregisseur  
 Ronald Eyre (1929–1999), britischer Filmregisseur, Lehrer und Drehbuchautor

Eyre ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Eyre (Fluss) (auch Leyre), Fluss in der Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich
 Lake Eyre, See in Australien
 Eyre-Halbinsel, Halbinsel in Australien
 Eyre Highway, Autobahntransversale in Australien

Siehe auch:
 Jane Eyre (Begriffsklärung)